Хе́пуорт, Хе́пуэрт () — английская фамилия. Известные носители:

 Хепуорт, Барбара (1903—1975) — английский скульптор-абстракционист.
 Хепуорт, Сесиль (1874—1953) — английский режиссёр, продюсер, сценарист.

Примечания